Klages ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Klages († 1899), deutscher Firmengründer
 Delia Klages (* 1960), deutsche Politikerin (AfD), MdL
 Ellen Klages (* 1954), amerikanische Autorin
 Friedrich Klages (1904–1989), deutscher Chemiker, Hochschullehrer und Autor
 Gerhard Klages (1915–2017), deutscher Physiker
 Heinrich Klages (1875–1969), deutscher Unternehmer
 Helmut Klages (* 1930), deutscher Soziologe und Verwaltungswissenschaftler

 Ludwig Klages (1872–1956), deutscher Lebensphilosoph, Psychologe und Graphologe
 Matthias Klages (* 1959), deutscher Synchronsprecher
 Otto Klages (1903–1982), deutscher Fossiliensammler
 Paul Klages (1899–1959), deutscher Flugzeugkonstrukteur
 Simone Klages (* 1956), deutsche Kinderbuchautorin und Kinderbuchillustratorin
 Victor Klages (1889–1978), deutscher Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:
 Christa Klages, Filmfigur
 Dietrich Klagges (1891–1971), NSDAP-Politiker und von 1933 bis 1945 Ministerpräsident des Freistaates Braunschweig